Insectibles ist eine  Animationsserie die seit 2015 produziert wird.

Handlung 
Die Serie dreht sich um die Abenteuer von den 12-jährigen Zak, seinem schrägen Opa und Amateur-Erfinder Gramps, und dreier biomechanisch vergrößerter Insekten. Sie sind auf der Suche nach Teilen des „Mikronators“, einer Erfindung die dafür sorgte das Zak und sein Opa geschrumpft sind und danach explodierte. Auf ihrer Suche müssen sie sich dabei einem irren Moskito mit seiner Tochter und vieler böswilliger Untergebenen stellen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2015 von One Animation  in Singapur, die Kinderkanal Discovery Kids, postproduktion studio, Imaginex Studios in Kuala Lumpur und ZDF Enterprises unter der Regie von Woody Woodman produziert.

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 1. April 2017 auf KiKA statt. Zudem wird die Serie auf DVD, Amazon Prime und als Hörspiel veröffentlicht.

Synchronisation 
Die deutsche Synchronfassung entstand bei Lavendelfilm in Potsdam. Die Dialogbücher schrieben Manja Condrus und Florian Köhler, Regie führte Rainer Gerlach.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Insectibles auf KIKA.de

Einzelnachweise 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre